Doppio ritratto – dipinto del Giorgione conservato al Museo nazionale del Palazzo di Venezia
Doppio ritratto dei duchi di Urbino – dipinto di Piero della Francesca conservato alla Galleria degli Uffizi